JSE  ist die Abkürzung von:
Java Platform, Standard Edition
Johannesburg Securities Exchange
Jura Studium & Examen, juristische Fachzeitschrift

JSE